Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

19001–19100. • 19101–19200. • 19201–19300. • 19301–19400. • 19401–19500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája